Andrés Ibargüen – calciatore colombiano
 Andrés Ibargüen Andrews – cestista colombiano
 Carlos Ibargüen – calciatore colombiano
 Caterine Ibargüen – triplista, lunghista e altista colombiana
 Yair Ibargüen – calciatore colombiano